А́нна Аксёнова: Аксёнова, Анна Вячеславовна (род. 1997) — российская спортсменка, специализирующаяся в академической гребле.
 Аксёнова, Анна Сергеевна (Мыльникова; род. 1926) — русская советская писательница-прозаик, детский писатель.